Анато́лий Гера́симов:
 Герасимов, Анатолий Алексеевич (1922—2002) — советский промышленный деятель, директор Волжского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Герасимов, Анатолий Николаевич (род. 1931) — советский радиоинженер, первый секретарь Ленинградского горкома КПСС.
 Герасимов, Анатолий Александрович (1945—2013) — российский композитор, аранжировщик, саксофонист и флейтист.